Hans Ramel kan syfta på:

 Hans Ramel (1724–1799), skånsk godsägare
 Hans Ramel (1867–1957), skånsk godsägare, hovman och politiker
 Hans Ramel (1903–1976), svensk jurist